Дику́н — українське прізвище. Відомі носії:

 Дикун Андрій Євгенович — президент Асоціації виробників молока України, голова ГО Громадський актив Умані.
 Дикун Георгій Васильович — учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.
 Дикун Ігор Володимирович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Феодосій (Дикун) — архієрей УПЦ МП.

Фільми 

 Дикун (фільм, 2009) — американський фільм режисера Джордана Блума.
 Дикун (фільм, 2017) — французький біографічний фільм режисера Едуарда Делюка.

Українські прізвища